Eva Lys (ur. 12 stycznia 2002 w Kijowie) – niemiecka tenisistka.

Życie prywatne 
Urodziła się w Kijowie. Jej ojciec to były tenisista, który reprezentował Ukrainę w Pucharze Davisa, a następnie został trenerem w Hamburgu. Jej starsza siostra, Lisa Matviyenko, również została profesjonalną tenisistką. Eva Lys uczęszczała do szkoły Sportgymnasium Alter Teichweg w Hamburgu.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała trzy singlowe turnieje rangi ITF. 20 marca 2023 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 115. pozycję, natomiast 21 listopada 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 768. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Przypisy

Bibliografia 

Niemieckie tenisistki
Urodzeni w 2002
Sportowcy pochodzenia ukraińskiego
Ludzie urodzeni w Kijowie